Jørgen Skafte Rasmussen (1878–1964) – duński inżynier i przedsiębiorca 
 Jørgen Frank Rasmussen (ur. 1930) – duński kolarz, olimpijczyk
 Jørgen Rasmussen (ur. 1937) – duński piłkarz
 Jørgen Rasmussen (ur. 1945) – duński piłkarz
 Jørgen Buhl Rasmussen (ur. 1955) – duński menadżer i przedsiębiorca, CEO Carlsberga